Valós idejű stratégiai játék
 Radio-televizija Srbije
 Rozhlas a televízia Slovenska
 RTS (vasút)
 Russian Trading System orosz részvényindex